

Patronyme 

 Dieudonné Essomba, économiste, statisticien et chroniqueur camerounais ;
 Joseph-Marie Essomba (1939-2014), universitaire camerounais, spécialisé dans l'histoire et l'archéologie ;
 René Essomba (1933-1998), médecin et dirigeant sportif camerounais ;
 Thomas Essomba (né en 1987), boxeur camerounais.

Patronyme camerounais